Sugar Ray steht für:

 Sugar Ray, eine US-amerikanische Band

Sugar Ray ist der Spitzname folgender Personen:

 Sugar Ray Leonard (Ray Charles Leonard; * 1956), US-amerikanischer Boxer
 Sugar Ray Norcia, US-amerikanischer Musiker
 Sugar Ray Robinson (Walker Smith junior; 1921–1989), US-amerikanischer Boxer